

Geografia 
 Lies – comune degli Alti Pirenei (Francia)
 Lies – villaggio del comune di Breda (Paesi Bassi)
 Lies – villaggio del comune di Terschelling (Paesi Bassi)

Musica 
 Lies – singolo degli Status Quo del 1980, dall'album Just Supposin'
 Lies – singolo dei Thompson Twins del 1983, dall'album Quick Step and Side Kick
 Lies – singolo di Koda Kumi del 2006
 Lies – singolo dei McFly del 2008, dall'album Radio:Active
 Lies – singolo delle T-ara del 2009
 Lies – singolo dei Chvrches del 2013
 Lies – singolo di Ali Gatie del 2018
 G N' R Lies – secondo album in studio dei Guns N' Roses

Onomastica 
 Lies – variante del nome proprio di persona italiano Lisa (diminutivo di Elisabetta)

Film 
Lies – film coreano del 1999